Заводско́й тупи́к — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заводской тупик — улица в Зеленограде.
 Заводской тупик — улица в Самаре.

Украина 
 Заводской тупик — улица в Черновцах.

См. также 
 Заводская улица
 Заводской переулок